Ledumahadi est un genre éteint de dinosaures sauropodes de la famille des Lessemsauridae ayant vécu au Jurassique inférieur. Il a été découvert dans la formation géologique d'Elliot de l’État libre, en Afrique du Sud. L'espèce type et seule espèce connue à ce jour est Ledumahadi mafube.

Systématique 
Le genre Ledumahadi et l'espèce Ledumahadi mafube ont été décrits en 2018 par , , ,  et

Description 

Ledumahadi est considéré comme un quadrupède, tel est déterminé par l'analyse de la circonférence de son humérus et de son fémur par rapport à ceux d'autres dinosaures. Il aurait eu des membres antérieurs très grands et robustes, conformes à ceux de ses proches. Contrairement à ceux des sauropodes ultérieurs, ces membres étaient naturellement fléchis, au lieu d'être purement cylindriques. 

On estime que Ledumahadi pesait , ce qui en faisait le plus gros animal terrestre de son époque.

Classification 
Une analyse phylogénétique de Ledumahadi mafube a été réalisée par  et son équipe, qui ont découvert qu'il appartenait à un clade récemment reconnu de Sauropodiformes appelés Lessemsauridae, y compris le sud-africain Antetonitrus et Lessemsaurus d'Argentine. Un autre lessemsauridé décrit en 2018, Ingentia, n'a pas pu être inclus dans leur analyse mais a également été reconnu comme appartenant aux Lessemsauridae. Les résultats de l'analyse de McPhee et de son équipe sont présentés dans le cladogramme ci-dessous :

Publication originale

Notes et références

Bibliographie 
 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 2018